Vicques est le nom de plusieurs communes francophones.
 Vicques, commune française du Calvados
 Vicques, commune suisse du canton du Jura

Homonymie de localités